Kovač (Kroatisch und slowenisch für „Schmied“), Kováč (slowakisch), auch Kovář (tschechisch) oder Kovács (ungarisch), bzw. Kovac ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Kováč (* 1993), slowakischer Fußballspieler 
 Aleksandra Kovač (* 1974), serbische Musikschaffende
 Andreas Kovac-Zemen (~1948–1992), deutscher Schauspieler
 Ðani Kovač (* 1939), jugoslawischer Leichtathlet 
 Daniel Kovac (* 1956), jugoslawischer bzw. slowenischer Sänger und Moderator
 Igor Kováč (* 1969), slowakischer Leichtathlet
 Jakub Kováč (* 1997), slowakischer Volleyballspieler
 Josef Kovač (* 1953), deutscher Kaufmann, Verleger, Sachbuchautor und Hochschullehrer 
 Karolina Kovač (* 1984), kroatische Sängerin
 Kordula Kovac (* 1957), deutsche Politikerin (CDU)
 Marko Kovač (* 1987), kroatischer Fußballspieler
 Maroš Kováč (* 1977), slowakischer Radrennfahrer
 Marta Kovač (* um 1948), jugoslawische Badmintonspielerin, siehe Marta Amf
 Michael Kovac (* 1970), österreichischer Wrestler
 Michal Kováč (1930–2016), slowakischer Politiker und Staatspräsident
 Milomir Kovač (1962–2022), deutscher Tierarzt und Autor
 Mirko Kovač (1938–2013), jugoslawischer Schriftsteller
 Miro Kovač (* 1968), kroatischer Diplomat und Politiker (HDZ)
 Mišo Kovač (* 1941), kroatischer Sänger
 Nemanja Kovač (* 1996), bosnischer E-Sportler
 Niko Kovač (* 1971), kroatischer Fußballspieler und -trainer
 Nikola Kovač (* 1997), bosnischer E-Sportler
 Oskar Kovač (1937–2021), jugoslawischer bzw. serbischer Ökonom und Politiker
 Radoslav Kováč (* 1979), tschechischer Fußballspieler
 Robert Kovač (* 1974), kroatischer Fußballspieler und -trainer
 Roland Kovac (1927–2013), österreichischer Jazzmusiker und Komponist
 Sara Kovac (* 1997), kanadische Volleyballspielerin
 Sebastian Rica-Kovac (* 2000), deutscher Handballtorwart
 Tinkara Kovač (* 1978), slowenische Rock- und Popsängerin und Flötistin
 Vladimír Kováč (* 1991), slowakischer Fußballspieler

Kovac bezeichnet:
 Kovač, Gemeinde im Okres Jičín, Tschechien
 Verlag Dr. Kovač, Hamburger Verlag wissenschaftlicher Fachliteratur
 KOVAC, japanischer Hersteller von Taschenrechnern in den 1970er-Jahren

Siehe auch:
 Kovács
 Kovats
 Kovacic
 Kovář
 Kowats
 Kowatsch
 Kovačević